Rhagodia kan syfta på:

 Rhagodia (djur) – ett släkte av spindeldjur
 Rhagodia (växter) – ett släkte av växter